Lawrence Gordon peut désigner :
 Lawrence Gordon (né en 1936), un producteur américain ;
 Lawrence Gordon, un personnage de Saw.